Кюта́х'я () — провінція в Туреччині, розташована в Егейському регіоні. Площа 12 119 км². Населення 656,9 тисяч чоловік (2000). Столиця — Кютаг'я.

Кютах'я (провінція)